Ферди Хардал (; род. 31 декабря 1996 года) — турецкий тяжелоатлет, бронзовый призёр чемпионатов Европы 2019 и 2021 годов.

Карьера 
В 2014 году турецкий спортсмен выступил на юниорском чемпионате Европы где занял 3-е место в категории до 56 кг, взяв сумму 218 кг.

В следующем году перешёл в весовую категорию до 62 кг. На чемпионате Европы среди юниоров был только 9-м, на чемпионате мира среди юниоров 7-м.

В 2018 году принял участие в чемпионате мира в Ашхабаде. Выступал в новой весовой категории до 61 кг. В упражнение рывок не смог зафиксировать результат, в толчке поднял вес на штанге 140 кг.

На чемпионате Европы 2019 года, в Батуми, Ферди по сумме двух упражнений стал бронзовым призёром, сумев зафиксировать результат 282 кг. В упражнении рывок он завоевал бронзовую медаль (127 кг), в упражнение толчок малую серебряную медаль (155 кг.).

В апреле 2021 года на чемпионате Европы в Москве, в весовой категории до 61 кг, Ферди занял итоговое третье место с результатом 287 килограммов и стал бронзовым призёром чемпионата Европы.

Результаты выступлений

Источники

Ссылки 
 Ферди Хардал на сайте IWF
 Ферди Хардал на сайте Institut für Angewandte Trainingswissenschaft
 Ферди Хардал на сайте Федерации тяжёлой атлетики Турции

Тяжелоатлеты Турции